Munychryia är ett släkte av fjärilar. Munychryia ingår i familjen Anthelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Munychryia